Hermenau ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Hermenau (* 1981), deutsche Jazzmusikerin
 Antje Hermenau (* 1964), deutsche Politikerin (bis Januar 2015 Bündnis 90/Die Grünen)
 Cora-Jeanette Hermenau (* 1957), deutsche Juristin und Verwaltungsbeamte
 Hans Hermenau (1894–1981), deutscher Theologe